«Кубок Легенд 2020 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), двенадцатый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил с 21 по 23 февраля 2020 года в Москве на Малой спортивной арене Лужники.

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). Перерыв между таймами составляет 5 минут. В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 25 января в редакции сайта «Чемпионат».

21 и 22 февраля прошли матчи группового этапа. 23 февраля состоялись финальный матч, матч за бронзу, а также стыковые матчи за пятое и седьмое места
.

Впервые в истории турнира победу одержала не сборная России, которую в финальном матче победила сборная Звёзд Футбола со счётом 6:5. СМИ и футбольные эксперты отмечают, что в главном матче имели место спорные решения арбитра Александры Пономарёвой, которые проявились в уходе с площадки футболистов сборной Звёзд во время матча, а также неверно засчитанном голе после непрозвучавшей финальной сирены, который был впоследствии отменён после недовольства игроков и зрителей на трибунах.

Изменение формата 
С 2020 года организаторы турнира изменили его формат. Он был похож на формат Суперкубка Легенд 2018. Турнир продлился 3 дня и в нём приняли участие 8 сборных, которые были разделены на 2 группы по 4 в каждой. Победители групп сыграли в финале турнира. Остальные сборные в стыковых матчах разыграли места с третьего по восьмое.

Участники 

Сборная Звёзд

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира
 Кубок Легенд на Чемпионат.ру
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2020 году
2020 год в Москве